Le terme vélite peut référer :
 au vélite, fantassin léger de la Rome antique ;
 au vélite, chasseur léger du Premier Empire.